Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Conchita Martínez e Patricia Tarabini 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Corina Morariu /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Anna Kurnikova /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Nicole Arendt /  Caroline Vis (secondo turno)

 Liezel Huber /  Kimberly Po-Messerli (secondo turno)
 Assente
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (finale)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2000